Краушвиц ():
 Краушвиц (Саксония)
 Краушвиц (Саксония-Анхальт)